Пётр Коле́сников:
 Колесников, Пётр Андреевич (1907—1996) — советский и российский учёный-историк.
 Колесников, Пётр Васильевич (1906—2001) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии.
 Колесников, Пётр Кондратьевич (1905—1997) — строгальщик завода «Ростсельмаш», Герой Социалистического Труда.
 Колесников, Пётр Фёдорович (1930—?) — строитель, Герой Социалистического Труда.
 Колесников, Пётр Федосеевич (1922—1945) — Герой Советского Союза.
 Колесников, Пётр Яковлевич (1921—1978) — полный кавалер ордена Славы.